Ирина Олеговна Бурячок (родилась 5 июля 1986 года в Херсоне, СССР) — украинская теннисистка; победительница двух турниров WTA в парном разряде.

Общая информация 
Ирина в теннисе с девяти лет. Любимое покрытие — грунт.

Бурячок замужем, её супруг Эмилиано Дзанон — итальянский теннисный судья.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (10)

Победы (4)

Поражения (6)

Финалы турниров WTA в парном разряде (4)

Победы (2)

Поражения (2)

Финалы турниров ITF в парном разряде (31)

Победы (13)

Поражения (18)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 

 Профиль на Теннисном портале Украины 

Теннисисты Украины